Die vierte Ausgabe des Europapokals der Fußball-Nationalmannschaften begann im März 1936. Es nahmen die Nationalmannschaften Österreichs, Italiens, der Schweiz, Ungarns und der Tschechoslowakei teil. Der Wettbewerb musste im April 1938 nach dem „Anschluss“ Österreichs ans Deutsche Reich abgebrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt führte Ungarn die Tabelle an, wobei Italien noch ungeschlagen den 2. Platz belegte.

Spielergebnisse und Tabelle 

|}

|}
* in der 74. Minute beim Stande von 2:0 abgebrochen

Inoffizielle Siegermannschaft 
István Balogh, Bertalan Béky, Sándor Bíró, László Cseh, Gyula Csikós, János Dudás, Jenő Fekete, Gyula Futó, Lipót Kállai, Tibor Kemény, Lajos Korányi, Gejza Kocsis, Gyula Lázár; István Béla Magda, István Miklósi, Gyula Polgár, György Sárosi (C), Ferenc Sas, Gyula Seres, Antal Szabó, Antal Szalay, György Szűcs, Pál Titkos, Géza Toldi, József Turay, Jenő Vincze, Gyula Zsengellér

Beste Torschützen 

1936
Fußballveranstaltung 1936
Fußballveranstaltung 1937
Fußballveranstaltung 1938